Запева́лов — русская фамилия. Известные носители фамилии:

 Запевалов, Валентин Васильевич (род. в 1948) — советский и российский журналист.
 Запевалов, Владимир Николаевич (1956—2008) — учёный-литературовед.
 Запевалов, Юрий Александрович — писатель, член Союза писателей России, лауреат литературной премии им. А. П. Чехова, лауреат юбилейной медали «В честь 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина»; автор тетралогии «Записки Горного инженера».

Примечания